Национален отбор по волейбол на САЩ може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на САЩ
 Женски национален отбор по волейбол на САЩ